Альфредо Маріно Тамайо (* 1969) — іспанський футболіст та футбольний тренер.
 Арнальдо Тамайо Мендес (* 1942) — перший кубинський і перший темношкірий космонавт. Герой Радянського Союзу, Герой Республіки Куба.
 Лорен Тамайо (* 1983) — американська велогонщиця, олімпійська медалістка.
 Мануель Тамайо-і-Баус (1829—1898) — іспанський драматург; член королівської академії іспанської мови.
 Руфіно Тамайо (1899—1991) — мексиканський художник-модерніст, представник мексиканського муралізму.
 Франц Тамайо (1878—1956) — болівійський державний діяч, політик, поет і письменник, публіцист, міністр закордонних справ Болівії (1931—1934). Ідеолог теорії індіанізму.
 Хосе Луїс Тамайо (1858—1947) — еквадорський політик, президент країни у 1920—1924 роках.
 Хуан Хосе Тамайо (* 1948) — іспанський теолог, професор теології.

 Тамайо — місто і муніципалітет в провінції Баоруко Домініканської республіки.
іспанські прізвища